

Geografia 
 Coo – isola del Dodecaneso (Grecia)
 Coo – comune dell'isola greca omonima
 Coo – unità periferica greca

Sigle 
 Chief operating officer – carica aziendale
 Certificate of origin – indica una dichiarazione, prevalentemente di un produttore, riguardante la provenienza del prodotto (es.: Made in Italy)

Codici 
 COO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Cardinal Bernardin Gantin-Cadjehoun, Cotonou (Benin)
 coo – codice ISO 639-3 della lingua comox
 COo – abbreviazione aeronautica di Coordinate o coordination – Coordinare oppure coordinamento